Demiejivska (wijk) - wijk in Kiev, Oekraïne
 Demiejivska (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk